Pessenbach ist ein geographischer Name:

 Pessenbach (Kochel am See), Dorf der Gemeinde Kochel am See, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Pessenbach (Lainbach), linker Zufluss des Lainbachs bei Brunnenbach, Gemeinde Kochel am See, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern